Die Football League First Division 1966/67 war die 68. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 20. August 1966 und endete am 16. Mai 1967.

Manchester United gewann mit vier Punkten Vorsprung vor den Verfolgern Nottingham Forest und Tottenham Hotspur seine mittlerweile siebte englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Manchester City und FC Southampton konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Aston Villa und der FC Blackpool den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Wolverhampton Wanderers und Coventry City ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||20
||20
||18
||25
||18
||21
||22
||21
||25
||23
||18
||22
||26
||25
||21
||26
||25
||20
||22
||28
||22
||24

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Manchester United 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1966/67 für Manchester United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Andrew Endlar: Manchester United. The Complete Record. Orion, London 2007, ISBN 978-0-7528-9084-5.

Weblinks 
 England 1966-67 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1966/67
Fußballsaison 1966/67